Митрополи́т Оре́ст (, в миру Орест Пётр Чорнок, , Орест Чорняк, ; 11 июля 1883, село Ортутова, Венгерское королевство, Австро-Венгерская империя (ныне Словакия) — 17 февраля 1977, Бриджпорт, Коннектикут, США) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Агафоникейский, первый глава Американской Карпаторосской православной епархии.

Биография 
Родился 11 июля 1883 года в семье русинского униатского священника Яна Чорняка и его жены пани Марии.

Окончил начальную школу в Бардеёве, затем поступил в Королевскую гимназию в Прешове, в которой учился восемь лет и окончил с отличием. Поступил в униатскую духовную академию в Прешове. Завершив учёбу, стал кандидатом на рукоположение в священный сан. 17 июля 1906 года сочетался браком с Иоландой Молчаны.

28 августа того же года был рукоположён во священника в кафедральном соборе Прешова епископом Иоанном Валыем. Был назначен к деревенской церкви в Оструне, округ Спиш, где служил в течение двух лет.

17 ноября 1908 года вместе с другими униатскими священниками приехал в США для окормления многочисленных эмигрировавших туда русинов. Служил в приходах Бернсайд—Чикаго, штат Иллинойс; Кливленд, штат Огайо; Дюкен, штат Пенсильвания. В течение тридцати лет (1911—1946) был священником в церкви святого Иоанна Крестителя в Бриджпорте (штат Коннектикут), которая являлась наибольшим греко-католическим, позднее православным русинским приходом в США.

В 1930-х годах священник Орест Чорнок возглавлял борьбу против греко-католического епископа , который, выполняя ватиканские декреты, отказался рукоположить женатых кандидатов в священников.

Делегаты от приходов собрались в Питтсбурге, штат Пенсильвания на Церковный Совет. 6 февраля 1936 года Орест Чорнок был избран администратором для создания новой епархии. В 1937 году овдовел. 23 ноября 1937 года сотни делегатов и священников снова собрались в Питтсбурге, и единогласным голосованием избрали Ореста Чорнока епископом. Тогда же было принято решение перейти под омофор Константинопольского патриархата. Назначение утверждено Константинопольским Патриархом.

18 сентября 1938 года избран Священным Синодом Константинопольского Патриархата и рукоположён во епископа Агафоникейского для управление новообразованной Американской Карпаторосской православной епархией. Хиротонию совершили митрополит Сардийский Герман (Афанасиадис), митрополит Иринопольский Константин (Алатопулос) и митрополит Лаодикийский Дорофей (Георгиадис).

В 1949 году он на короткое время вошёл в состав новооснованной «Украинской и Карпаторусской Митрополии всея Северной и Южной Америки», которая была провозглашена 13 марта этого года в кафедральном соборе Украинской православной церкви в Америке. Вместе с ним сюда вошли митрополит на покое Польськой православной церкви Иларион (Огиенко) (который был интронизирован «митрополитом УПЦ всея Северной и Южной Америки») и другой иерарх Константинопольского патриархата — епископ Богдан (Шпилька). Однако эта митрополия не получила продолжения, потому что уже 28 апреля того же года под давлением своих верных епископ Орест вышел из неё.

В 1950 году епископ Орест перенёс центр новой епархии в Джонстаун (штат Пенсильвания), где в следующем году была создана православная семинария.

1 января 1966 года был возведён в достоинство митрополита.

Скончался 17 февраля 1977 года в Бриджпорте (штат Коннектикут).

Литература 
 Bishop Orestes, Leader in Fight for Rights of American Carpatho-Russian Church, Celebrates 50th Anniversary // The Living Church от 16 сентября 1956 года (Volume 133). — P. 12
 Lawrence Barriger, Good Victory: Metropolitan Orestes Chornok and the American Carpatho-Russian Orthodox Greek Catholic Diocese (Brookline, Mass., 1985).
 jerej Miroslav Humenský Metropolita Orest Čorňak — prvý episkop Americkej karpatoruskej pravoslávnej eparchie // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku 2019. — № 4. — С. 24-25

Примечания

Ссылки 
 Чорнок Орестес на сайте «rusyn.org»
 Metropolitan Orestes P. Chornock на официальном сайте «Американской карпаторусской православной епархии»

Митрополиты Константинопольской православной церкви
Религиозные деятели США
Американская Карпаторосская православная епархия